Вагена́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Вагенас, Насос (род. 1945) — греческий писатель, поэт и литературный критик.
 Вагенас, Панайотис (в монашестве Поликарп; 1924—1984) — митрополит Керкирский.
 Вагенас, Питер (род. 1978) — американский футболист греческого происхождения.
 Вагенас, Сотирис — греческий музыкант, сооснователь группы Septicflesh.